Capelinha (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Capelinha (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais